Rumunjska:
 Bucium (glazbeni instrument), rumunjski tradicionalni instrument
 Bucium (glazbeni sastav), rumunjski folk rock sastav
  (Alba, Rumunjska), grad u županiji Alba
  (pritoka Olta), pritoka rijeke Olta
  (pritoka Caşina), pritoka rijeke Caşina